Межи́сетки — агрогородок в составе Дашковского сельсовета Могилёвского района Могилёвской области Республики Беларусь. Находится на автомобильной дороге Могилёв — Бобруйск.

Географическое положение 
Ближайшие населённые пункты: Красница-2, Лежневка.

Культура 

 Краеведческий музей на базе Межисетской СШ

См. также 
 Дашковский сельсовет
 Могилёвский район

Примечания

Ссылки 
 
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь

Населённые пункты Могилёвского района